Чемпионат России по вольной борьбе 2023 года планируется провести 13-19 июня в Каспийске (Дагестан) во дворце спорта имени Али Алиева. 16 февраля 2023 года федерация спортивной борьбы России опередило Каспийск местом проведения турнира. Ранее чемпионат России в Каспийске проводился в 2015 году.

Примечания

Ссылки 

Чемпионаты России по вольной борьбе
Чемпионаты России в 2023 году
2023 год в борьбе
Июнь 2023 года
Спортивные соревнования в Каспийске
2023 год в Дагестане